Łukasz Wichniarz (ur. 13 października 1982 w Poznaniu) – polski koszykarz występujący na pozycji niskiego skrzydłowego. Wychowanek KKS-u Poznań. W sezonie 2011/2012 występował w Kotwicy Kołobrzeg.

Przebieg kariery 
 1998-2002: KKS Poznań
 2002-2003: Azoty Unia Tarnów
 2003-2006: Kotwica Kołobrzeg
 2006-2007: Sportino Inowrocław
 2007-2008: Górnik Wałbrzych
 2008: Stal Ostrów Wielkopolski
 2008-2009: Sportino Inowrocław
 2009-2010: Kotwica Kołobrzeg
 2010-2011: Polonia Warszawa
 2011-2012: Kotwica Kołobrzeg
 od 2012: Turów Zgorzelec

Osiągnięcia 
 Indywidualne
 Uczestnik meczu gwiazd I ligi (2007)

Statystyki

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na oficjalnej stronie PLK 
  
 Profil na eurobasket.com 
 Statystyki zawodnika 

Koszykarze Górnika Wałbrzych
Koszykarze Kotwicy Kołobrzeg
Koszykarze Polonii Warszawa
Koszykarze Unii Tarnów
Koszykarze Stali Ostrów Wielkopolski
Polscy koszykarze
Urodzeni w 1982
Koszykarze Sportino Inowrocław
Ludzie urodzeni w Poznaniu